Por William Hays pode estar à procura de:

William Hays (general), general da União durante a Guerra Civil americana.
William H. Hays, censor de cinema.
William Hercules Hays (1820–80), juiz da Suprema Corte dos EUA.
William Shakespeare Hays, escritor e poeta estadunidense.
William Charles Hays, arquiteto.

Outros 
William Perry Hay, zoólogo estadunidense.